Мото Гран-Прі Італії 2016 року, офіційна назва Gran Premio d'Italia TIM — шостий етап чемпіонату світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP сезону 2016, який відбувався 20-22 травня 2016 року на трасі Муджелло, розташованій в однойменному регіоні Італії. У гонці класу MotoGP Андреа Янноне на мотоциклі Ducati Desmosedici GP16 (команда «Ducati Team») встановив новий рекорд швидкості — 354,9 км/год.

MotoGP

Результати гонки 
На етапі по вайлд-кард виступив тест-пілот команди «Ducati Team» Мікеле Пірро.

Гонка повинна була стати бенефісом Валентіно Россі, улюбленця місцевої публіки. Його підтримка тут була настільки потужною, що організаторам змагань довелось навіть найняти охорону для його головних суперників, Хорхе Лоренсо та Марка Маркеса. Проте доля розпорядилась інакше — хоча він і стартував з поулу та зі старту гонки вів запеклу боротьбу з Лоренсо за лідерство, проте на дев'ятому колі його мотоцикл зламався (як згодом з'ясувалось, причиною стала проблема з програмним забезпеченням, яке контролювало максимальні оберти двигуна), що змусило Россі достроково припинити змагання. Місце переслідувача Лоренсо зайняв Маркес, який зумів до кінця гонки наздогнати Хорхе, та обігнати його на останньому колі. Лоренсо не мав наміру здаватись, і, коли з останнього повороту першим на фінішну пряму вийшов Марк та його команда вже готувалась святкувати перемогу, здійснив неймовірне прискорення, зумівши в останній момент перед фінішною лінією випередити суперника — різниця між ними у підсумковій таблиці склала лише 0,019 с.

Примітки:
  — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і продовжив гонку;
  — гонщик допустив фальстарт та був покараний проїздом по піт-лейну.

Залік гонщиків 

Примітка:
Блакитним кольором позначені гонщики-дебютанти класу MotoGP.
Потовщеним шрифтом виділені результати гонщика, який стартував з поулу;
Курсивним шрифтом позначені результати гонщиків, які показали найшвидше коло.

Залік виробників

Залік команд

Moto2

Результати гонки 
На етапі травмованого гонщика команди «JPMoto Malaysia» Ефрена Васкеса замінив Рікард Кардус. Крім того, до виступів повернувся Едгар Понс (команда «Paginas Amarillas HP 40»), який пропускав три попередні етапи. Також по вайлд-кард виступив Федеріко Фуліньї (команда «Team Ciatti»)

На початку гонки відбулось кілька аварії, що змісило дирекцію зупинити заїзд вже після трьох кіл. Було призначено перезапуск гонки, її дистанцію було скорочено з 21 до 10 кіл, а гонщики на старті розміщувались згідно з позиціями, які були у них на момент зупинки першого заїзду. Через те, що дистанція гонки була зменшена більше ніж удвічі, спортсмени могли не берегти покришки, та продемонстрували безкомпромісну боротьбу, тріумфатором якої став чинний чемпіон серії Йоан Зарко. Лідер же поточного чемпіонату Алекс Рінс став лише сьомим, через що в загальному заліку опустився на друге місце, пропустивши на вершину Сема Лоуса, який у цій гонці став третім. Другим фінішував Лоренсо Балдассаррі, для якого це досягнення стало найкращим результатом у кар'єрі.

Залік гонщиків 

Примітка:
Блакитним кольором позначені гонщики-дебютанти класу Moto2.
Потовщеним шрифтом виділені результати гонщика, який стартував з поулу;
Курсивним шрифтом позначені результати гонщиків, які показали найшвидше коло.

Залік виробників

Moto3 
У гонці по вайлд-кард виступив гонщик Давіде Піццолі (команда «Procercasa - 42 Motorsport»), в команді «Schedl GP Racing» Філіпа Оттля замінив Лоренцо Далла Порта, а Енеа Бастіаніні повернувся до виступів після пропуску попереднього етапу.

Перемогу у гонці здобув лідер чемпіонату Бред Біндер. Вона стала для нього третьою поспіль і дозволила збільшити лідерство від найближчого переслідувача у загальному заліку до 49 очок. Другим фінішував Фабіо Ді Джанантоніо (дебютний подіум у кар'єрі), третім — Франческо Багная (третій подіум у сезоні).

Результати гонки 

Примітки:
  — володар 11-го місця визначився за допомогою відеофінішу.

Залік гонщиків 

Примітка:
Блакитним кольором позначені гонщики-дебютанти класу Moto3.
Потовщеним шрифтом виділені результати гонщика, який стартував з поулу;
Курсивним шрифтом позначені результати гонщиків, які показали найшвидше коло.

Залік виробників

Примітки

Джерела 
 Офіційний сайт  MotoGP 

Мото Гран-Прі Італії
2016
Італія